O English Open de 2020 ou Aberto da Inglaterra de 2020, conhecido oficialmente como Matchroom.Live English Open de 2020, foi um torneio profissional do ranking mundial de snooker da temporada de 2020–21. O evento aconteceu de 12 a 18 de outubro de 2020 na Marshall Arena em Milton Keynes, na Inglaterra. Foi o segundo evento concluído do ranking da temporada de 2020–21 do snooker e a quinta edição do Open da Inglaterra, realizado pela primeira vez em 2016. O evento foi patrocinado pela plataforma global de streaming de esportes Matchroom.Live.

O torneio reuniu os 128 principais jogadores de snooker do mundo, sendo 123 profissionais e 5 amadores, em busca do famoso Troféu Steve Davis. No primeiro dia do evento, dois jogadores se retiraram do evento devido à COVID-19, Stuart Carrington testou positivo, enquanto Sam Craigie teve contato com Carrington. O árbitro de snooker Andrew Barklam também testou positivo. No mesmo dia, Mark Williams retirou-se do torneio por motivos pessoais. No segundo dia, mais dois jogadores tiveram que se retirar, Peter Lines testou positivo, que também entrou em contato com seu filho, Oliver Lines.

O defensor do título foi Mark Selby, que derrotou David Gilbert 9–1 na final de 2019. Selby perdeu por 5–6 para Neil Robertson nas semifinais. Judd Trump venceu Neil Robertson por 9–8 na final depois de estar perdendo por 4–7 e levantou seu 18º título em torneios do ranking (igualando as marcas de Neil Robertson e Mark Selby).

Regulamento 
Os jogos do Open da Inglaterra ocorreram da seguinte maneira:
 Rodadas 1–4: Melhor de 7 frames, vence quem ganha quatro (4–0 a possíveis 4–3);
 Quartas de final: Melhor de 9 frames, até cinco (5–0 a possíveis 5–4);
 Semifinal: Melhor de 11 frames, até um ganhar seis (de 6–0 a possíveis 6–5);
 Final: Melhor de 17 frames, é campeão o primeiro a chegar a nove (de 9–0 a possíveis 9–8).

Premiação 
A premiação total do evento foi de 405 mil libras esterlinas, sendo 70 mil libras esterlinas o valor do cheque atribuído ao vencedor. A distribuição dos prêmios para esta edição foi a seguinte:

Jogos 
A seguir temos os resultados de todas as partidas do evento:

Fases iniciais 
Jogadores em negrito denotam os vencedores dos jogos.
Os números entre parênteses indicam a posição do jogador no ranking.

Seção 1 
 Seção 2 

 Seção 3 
{{#invoke:RoundN|main|columns=4
|team-width= 200
|bold_winner=high
|RD1 = Rodada 1Melhor de 7 frames|RD2 = Rodada 2Melhor de 7 frames | RD3 = Rodada 3Melhor de 7 frames |3rdplace=no| RD4=Rodada 4Melhor de 7 frames

||  (5)|4 ||2
|| |1 ||4
||  (28)|4 ||3
|| |4 ||2
||  (12)|4 ||2
|| |1 ||4
|| 

 Seção 4 

 Seção 5 

 Seção 6 

 Seção 7 

 Seção 8 

 Fases finais 

 Final

Century breaks 
Um total de 66 century breaks (entradas de 100 ou mais pontos; "tacadas centenárias") foram feitas durante a competição.

 140, 134, 133, 129, 128, 125, 119, 117, 114, 114, 102, 100 Neil Robertson
 139 Joe Perry
 137, 112 Ding Junhui
 136, 136, 102 Stuart Bingham
 136 Hossein Vafaei
 135 Jamie Clarke
 133, 124 Gary Wilson
 133, 122, 107 John Higgins
 128 Liam Highfield
 126 Steven Hallworth
 125, 117 Mark Selby
 124, 115, 103 Zhou Yuelong
 124 Anthony McGill
 124 Eden Sharav
 122, 113 Jack Lisowski
 122 Shaun Murphy
 119, 116 David Lilley
 116 Mark Joyce
 116 Matthew Stevens
 114, 112, 102, 101 Judd Trump
 113 Luca Brecel
 113 Ronnie O'Sullivan
 111 Ben Hancorn
 110, 102 Ricky Walden
 110 Michael Holt
 110 Oliver Lines
 108 Zhao Xintong
 105, 100 Jak Jones
 105 Ryan Day
 105 Brian Ochoiski
 105 Ben Woollaston
 103, 102 Jamie Jones
 103 Robert Milkins
 102 Duane Jones
 100, 100 Kurt Maflin
 100 Farakh Ajaib
 100 Kyren Wilson

Transmissão 
Os jogos do Matchroom.Live English Open de 2020 foram transmitidos pela Quest no Reino Unido; Eurosport na Europa (inclusive Reino Unido) e Austrália; Superstar Online, Liaoning TV, Youku, Zhibo.tv e Migu na China; Now TV em Hong Kong; True Sport na Tailândia; Sport Cast no Taiwan; Sky Sports na Nova Zelândia; DAZN no Canadá; e Astrosport na Malásia. Nos demais países do mundo sem emissoras oficiais, o evento foi transmitido via streaming pela Matchroom.Live.

2020 no snooker